Higgs ima lahko več pomenov:

Osebnosti 

 Eric Sidney Higgs (1908 - 1976), angleški arheolog.
 Joe Higgs (1940 - 1999), jamajški pevec, kitarist in glasbenik.
 Ken Higgs (1937 - ), angleški igralec kriketa.
 Peter Ware Higgs (1929 - ), škotski fizik.